Very high frequency (ook wel 'ultrakortegolf'), een frequentieband in het elektromagnetisch spectrum die loopt van 30 tot 300 MHz
La 1, een Spaanse televisiezender
Vendée Les Herbiers Football, Franse voetbalclub